Крестьянский интернационал (Крестинтерн) — международная крестьянская революционная организация, работавшая в 1923—1933 годах.

Была создана в октябре 1923 года на конгрессе представителей крестьянских организаций СССР, Польши, Германии, Франции, Чехословакии, Болгарии, США, Мексики, Норвегии, Швеции, Финляндии, Индокитая, Японии и других стран.
Во главе Крестинтерна стоял Совет. Совет избирал постоянно действующий орган — Президиум во главе с генеральным секретарём.

Издавал журналы «Крестьянский интернационал» и «Международный крестьянский бюллетень».

См. также 
 Мещеряков, Николай Леонидович
 Смирнов, Александр Петрович
 Радич, Степан
 Хорватская крестьянская партия
 Мильоли, Гвидо

Литература 

 Dyson, Lowell K. "The Red Peasant International in America," Journal of American History, vol. 58 (1972), pp. 958-973.
 Jackson, George D. Jr., Comintern and Peasant in East Europe (1919-1930). New York: Columbia University Press, 1966.

Ссылки 
 Бюллетень оппозиции (Большевиков-ленинцев) N 15-16. Крестинтерн и антиимпериалистическая лига.

Политические интернационалы
Коммунизм
Просоветские международные общественные организации
Международные профсоюзные организации